

Брджані — населений пункт у общині Коніц, Герцеговинсько-Неретванський кантон.
 Брджані — населений пункт у общині Пріедор, Республіка Сербська.
 Брджані — населений пункт у общині Тузла, Тузланський кантон.
 Брджані — населений пункт у общині Шіпово, регіон Баня-Лука.

Брджані — населений пункт в общині Брус, Расінський округ.
 Брджані — населений пункт в общині Горні-Міхаловац, Моравичський округ.
 Брджані — населений пункт в общині Нові-Пазар, округ Рашка.

Брджані — населений пункт в Пожезько-Славонській жупанії у складі міста Плетерниця.
 Брджані — населений пункт в Бродсько-Посавській жупанії у складі громади Решетарі.
 Брджани-Коса — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Суня.
 Брджані-Соколовацькі — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.
 Брджани-Цеста — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Суня.
 Бастайські Брджани — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі громади Джуловаць.
 Дапчевацькі Брджани — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Грубишно-Полє.
 Зринські Брджани — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Двор.
 Пожеські Брджани — населений пункт в Пожезько-Славонській жупанії у складі громади Брестоваць.